

События 
 246 — Консулы Гай Бруттий Презент и Гай Альбин.
 246 — Поход китайской армии на Когурё. Фуюйцы доставляли китайцам провиант.

Родились 
 Цао Хуань, пятый и последний правитель царства Вэй эпохи Троецарствия в Китае.

Скончались 
  — китайский полководец и политик государства Шу Хань в период китайского Троецарствия.

См. также